

Cinema
The Crash – cortometraggio del 1914 diretto da Ford Sterling
The Crash – cortometraggio del 1916 diretto da Wilbert Melville
The Crash – film del 1928 diretto da Edward F. Cline
The Crash – film del 1932 diretto da William Dieterle
The Crash - Minaccia a Wall Street (The Crash) – film del 2017 diretto da Aram Rappaport

Musica
The Crash – gruppo pop rock finlandese

Pagine correlate
Crash